Гре́лла () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:
 Грелла, Винс (род. 1979) — австралийский футболист.
 Грелла, Майк (род. 1987) — американский футболист.